

Населені пункти та їхні частини
 Шостакі — село в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Шостакі — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Шостакі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Шостакі — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Шостакі — частина села Пшехуд у гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Шостакі — лісова осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки